Pestschany (russisch ) bezeichnet folgende geographische Objekte in Russland:
 eine Halbinsel am Japanischen Meer, siehe Pestschany (Primorje)
 eine Insel im Nordpolarmeer, siehe Pestschany (Sacha)
 eine Vielzahl kleinerer Ortschaften

Siehe auch:
 Pestschanaja (Begriffsklärungsseite)
 Pestschanoje (Begriffsklärungsseite)